

Anno 
 243 o 243 a.C.

Codici 
 243 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Umbrella Observatory, del MIT

Matematica 
243 – numero